XIX чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 19 сентября 2009 по 30 апреля 2010 года с участием 7 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 7 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где сыграли четыре съездных тура. Изначально в чемпионате стартовали 8 команд, но после третьего тура киевский «Локомотив» снялся с розыгрыша.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—7-е места, приняли участие в турнире, по итогам которого определился главный неудачник сезона, которому в следующем сезоне предстояло сыграть в высшей лиге.

Предварительный этап 

 За победы 3:0 и 3:1 — 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
 С команды «Факел» сняты 2 очка за две неявки. 
 Результаты шести матчей с участием киевского «Локомотива», снявшегося с соревнований в Суперлиге и перешедшего в первую лигу, аннулированы.
 СДЮСШ-ВДАУ был переименован в «СДЮСШ-Крепкий орешек».
 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.''

За 1—4-е места 

«Будивэльнык-Динамо-Буковина» отказался от участия в заключительном туре, во всех матчах ему засчитаны поражения с вычетом 3 очков из турнирной таблицы.

За 5—7-е места

Переходные матчи

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Сергей Гуменюк, Ян Ерещенко, Евгений Капаев, Андрей Куцмус, Андрей Левченко, Роман Приходько, Николай Рудницкий, Александр Стаценко, Дмитрий Сторожилов, Владимир Татаринцев, Дмитрий Терёменко, Сергей Тютлин, Денис Фомин. Главный тренер — Виталий Осипов (до конца октября), Игорь Зяблицев.

 «Крымсода» (Красноперекопск): Дмитрий Бабков, Артём Беспалов, Константин Жилинский, Денис Зуй, Антон Красненко, Сергей Павленко, Николай Пасажин, Юрий Петунин, Игорь Пушкаренко, Роман Хандролин, Александр Чечин, Руслан Шевцов, Виктор Щекалюк. Главный тренер — Сергей Скрипка. 

 «Импексагро-Спорт» (Черкассы): Денис Андриенко, Юрий Воробей, Роман Добрица, Александр Жуматий, Ярослав Заика, Алексей Клямар, Дмитрий Козловский, Сергей Кисель, Валерий Пясковский, Дмитрий Сухинин, Руслан Юшкевич. Главный тренер — Юрий Мельничук.

Индивидуальные призы

Высшая лига

1-й этап

2-й этап

1—4-е места

Первая лига

1-й этап

Группа А

Группа Б

2-й этап

1—4-е места

5—8-е места

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации волейбола Украины

Чемпионаты Украины по волейболу среди мужчин
2009 год в волейболе
2010 год в волейболе